Jelena Janković era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Caroline Wozniacki.

In finale Wozniacki ha sconfitto Kristina Mladenovic con il punteggio di 6–1, 64–7, 6–2.

Teste di serie 

  Angelique Kerber (quarti di finale)
  Venus Williams (secondo turno)
  Johanna Konta (secondo turno, ritirata)
  Samantha Stosur (primo turno)

 Caroline Wozniacki (campionessa)
 Caroline Garcia (secondo turno)
 Jelena Janković (semifinale)
 Dar'ja Gavrilova (semifinale)

Wild card 

  Başak Eraydın (primo turno)
  Lee Ya-hsuan (primo turno)

 Ling Zhang (primo turno)

Qualificate 

  Marina Eraković (primo turno)
  Dalila Jakupovič (primo turno)
  Aleksandra Krunić (secondo turno)

 Luksika Kumkhum (primo turno)
 Tereza Martincová (primo turno)
 Zhu Lin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Hong Kong Open 2016
WTA Tour 2016